Puerto Plata – miasto na Dominikanie
 Puerto Plata – prowincja Dominikany